GaLaBau ist die Abkürzung für:
 Garten- und Landschaftsbau
 die Messe GaLaBau Nürnberg

GALABAU